Wilhelm Bluhm ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bluhm (Widerstandskämpfer) (1898–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Bluhm (SS-Mitglied) (1899–1943), deutscher SS-Sturmbannführer

Siehe auch:
 Wilhelm Blum